Miribel désigne des noms de lieux et des personnalités.

Toponyme 

 Miribel (Ain), commune française de l'Ain, qui a donné son nom au :
 canal de Miribel,
 parc de Miribel-Jonage ;
 Miribel (Drôme), commune française de la Drôme ;
 Miribel-Lanchâtre, commune française de l'Isère ;
 Miribel-les-Échelles, autre commune française de l'Isère ;
 la pointe de Miribel, montagne française de Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Patronyme 

 Famille de Miribel, famille seigneuriale dauphinoise (), dont 
 Humbert de Miribel, évêque de Valence (1200-1220).
 Béatrice de Miribel d'Ornacieuxl, bienheureuse et chartreuse du .
 Artus de Miribel (1785-1853), homme politique.
 Joseph de Miribel (1831-1893), général de division.
 Marie de Miribel (1872-1959), infirmière, résistante, fondatrice d'œuvres.
 Élisabeth de Miribel (1914-2005), secrétaire du général de Gaulle, diplomate et écrivain.

Voir aussi 
 Famille Copin de Miribel, famille de la noblesse française subsistante ().

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France